Хонсийская ночница () — небольшая летучая мышь рода ночниц.

Описание 
Летучая мышь небольших размеров, длина головы и туловища составляет от 39 до 48 миллиметров, длина предплечья — между 32,5 и 35,6 миллиметров, длина стопы от 8 до 8,9 миллиметров, длина ушей от 12 до 14 миллиметров. Мех мягкий, коричневого или красно-коричневого оттенка, более тёмный по бокам, на брюхе — жёлто-коричневый. Уши коричнево-чёрные, округлой формы, передний край выпуклый. Мембраны крыльев коричнево-чёрные, полупрозрачные, крепятся сзади к основанию большого пальца. Ноги маленькие, хвост длинный.

Живёт в дуплах деревьев, питается насекомыми.

Распространение 
Эндемик японского острова Хонсю, обитает в горных лесах центральных префектур этого острова (регион Тюбу).

Примечания

Ссылки 
 ITIS
 Chiroptera Specialist Group 2000. Myotis hosonoi. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. 

Ночницы
Млекопитающие Азии
Эндемики Японии
Животные, описанные в 1954 году